Ženská dvouhra San Diego Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže sandiegského tenisového turnaje, hraného v Barnesově tenisovém centru na tvrdém povrchu, nastoupilo dvacet osm hráček. Jednalo se o první ročník kalifornského turnaje na okruhu WTA Tour. Okres San Diego naposledy předtím hostil událost v této úrovni tenisu v roce 2013 na carlsbadském Southern California Open.

Výhrou ve druhém kole nad Vandewegheovou si americká světová šestka Jessica Pegulaová zajistila premiérovou účast na závěrečném Turnaji mistryň. Doplnila tak zatím dvě jisté účastnice turnaje Świątekovou s Džabúrovou.

Vítězkou se stala polská světová jednička Iga Świąteková, jež ve finále zdolala chorvatskou kvalifikantku Donna Vekićovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–0. Soupeřku porazila i ve třetím vzájemném duelu. V probíhající sezóně si připsala osmé turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Polka si již postupem do semifinále zajistila, že sezónu ukončí s více než 10 000 body v závěrečném hodnocení žebříčku WTA, což před ní dokázala naposledy Serena Williamsová v roce 2013. Ve stejném roce Williamsová jako dosud poslední hráčka vyhrála alespoň osm singlových trofejí, když triumfovala na třinácti událostech. Vekićová se po skončení vrátila do elitní světové padesátky, když se posunula ze 77. na 47. místo žebříčku.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

San Diego Open 2022